Дон Хуан има више значења:

 Дон Хуан
 Дон Хуан (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дон Хуан (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дон Хуан, Сан Антонио (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дон Хуан (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дон Хуан (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дон Хуан (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дон Хуан (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дон Хуан (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дон Хуан (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику